Со́бченко — українське прізвище.

 Собченко Володимир Федорович (1930—2014) — український радянський партійний діяч, дипломат, депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.
 Собченко Данило Євгенович (1991—2011) — український та російський хокеїст.
 Собченко Микола Савич (1881–?) — український радянський діяч, шахтар, депутат Верховної Ради УРСР 1­-го скликання.
 Собченко Олег Андрійович — учасник Революції Гідності (Черкаська область), кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Собченко Олег (1973—2023) учасник російського вторгнення в Україну 2022.

Примітки